Понтедера:

 Понтедера — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, подчиняется административному центру Пиза.
 Понтедера, Джулио (1688—1757) — итальянский ботаник.